Swete ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Swete (* 1964), österreichischer Musiker
 Henry Barclay Swete (1835–1917), englischer Theologe
 René Swete (* 1990), österreichischer Fußballspieler